Karabin Gew88 (M1888)
Karabin Mannlicher M1888